

Різне 
 Посад — те саме, що окольний град, острог, передгороддя — у Давній Русі X—XIV ст. та в Російській державі XV—XVIII ст. — ремісничо-торговельна частина міста за міською стіною. У Російській імперії — передмістя або селище, де жили ремісники, торговці та міська біднота
 Посад — місце за столом, де сидять наречений і наречена на традиційному східнослов'янському весіллі. На посаді відбувалися обряди поріднення родин (обмін подарунками, розділ короваю). Після першого благословення молодих «саджали (садовили) на посад» — запрошували їх посісти місце на лаві, застеленій вивернутим кожухом (символом багатства і тепла), після цього хор співав весільних пісень.
 Посад, рідко поста́в — елемент млинного механізму, пара жорен, одне з яких нерухоме, а друге обертається на ньому.

Топонім

Посад — село в Сєнненському районі Вітебської області

Посад — село в Онезькому районі Архангельської області
 Посад — село в Лодєйнопольському районі Ленінградської області.
 Посад — село в Подпорозькому районі Ленінградської області.
 Посад — село в Новгородському районі Новгородської області.
 Посад — село в Верещагінському районі Пермського краю.
 Посад — село в Добрянському районі Пермського краю.
 Посад — село в Ільїнському районі Пермського краю.
 Посад — село в Кішертському районі Пермського краю.
 Посад — село в Оханському районі Пермського краю.

Посад — село в Роменському районі Сумської області

Див. також 
 Гаврилів Посад
 Маріїнський Посад
 Павловський Посад
 Сергієв Посад
 Опеченський Посад
 Посада (значення)

Примітки